Howson ist der Familienname folgender Personen:

 Damien Howson (* 1992), australischer Radrennfahrer
 Joan Howson (1885–1964), britische Glasmalerin des Arts and Crafts Movements
 Jonathan Howson (* 1988), englischer Fußballspieler
 Matthew Howson (* 1983), britischer Automobilrennfahrer
 Peter Howson (Politiker) (1919–2009), australischer Politiker
 Peter Howson (* 1958), schottischer Maler
 Scott Howson (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Susan Howson (* 1973), britische Mathematikerin